Mycosticta är ett släkte av svampar. Mycosticta ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycosticta